Gripen kan avse:

 Saab 39 Gripen – ett stridsflygplan
 Gripen Trollhättan BK – en svensk bandyklubb
 HRC Gripen – en svensk rugbyklubb
 "Gripen" – ett svenskflaggat flygplan som sköts ner utanför Smögen 1943, se SE-BAG
 Gripen (musikstycke) – en marsch av kompositören Ille Gustafsson
 Gripen (tidning) – Malmö nations vid Lunds universitet nationstidning
 Musikkåren Gripen – en svensk musikkår
 Sparbanken Gripen – ett bankaktiebolag i nordvästra Skåne
 Sockerbruket Gripen – ett sockerbruk i Norrköping
 Gripen (cykelmärke) – en cykel och moped från AB Svenska Cykelmagasinet i Linköping
 Apoteket Gripen − ett apotek som inrättades 1760 på Södermalm i Stockholm
 Länstidningen Södertälje - tidigare namn (1880–1890)

Se även
 HMS Gripen – flera fartyg i svenska flottan
 Gripande – frihetsberövande av person
 Grip (olika betydelser)